Ariel Behar e Andrej Golubev erano i campioni in carica, ma hanno scelto di partecipare al torneo ATP di Amburgo.

In finale Francesco Forti / Giulio Zeppieri hanno sconfitto Facundo Díaz Acosta / Alexander Merino con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Mark Vervoort /  Federico Zeballos (semifinali)
  Flavio Cobolli /  Andrea Pellegrino (primo turno)

  Marco Bortolotti /  Cristian Rodríguez (quarti di finale)
  Tomás Martín Etcheverry /  Thiago Agustín Tirante (quarti di finale, ritirati)

Wildcard 

  Matteo Arnaldi /  Francesco Maestrelli (primo turno)
  Flavio Cobolli /  Andrea Pellegrino (primo turno)

  Alessio De Bernardis /  Francesco Passaro (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Tennis Città di Todi 2021